Го́ртон (Хо́ртон) або Ґо́ртон () — англомовне прізвище а також, топонім.

Прізвище 
 Біг Волтер Гортон (; 1917—1981) — американський блюзовий музикант.
 Джеррі Гортон ( 1975) — автор пісень і гітарист американської хард-рок групи Papa Roach.
 Джон Гортон (; 1911—2002) — австралійський політичний діяч, 19-й Прем'єр-міністр Австралії.
 Джонатан Гортон (; 1985) — американський гімнаст, олімпійський медаліст (2008).
 Едвард Еверетт Гортон (; 1886—1970) — американський актор.
 Мак Гортон (; 1996) — австралійський плавець, олімпійський чемпіон (2016).
 Натан Гортон (; 1985) — канадський хокеїст, правий нападник.
 Слейд Гортон (; 1928—2020) — американський політик-республіканець.
 Тім Гортон (; 1930—1974) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Макс Кеннеді Гортон (; 1883—1951) — британський адмірал, підводник, учасник Першої та Другої світових війн.

Гортон — місто, штат Канзас
 Гортон Тауншип — селище в окрузі Елк, штат Пенсільванія

 Гортон () — тауншип в окрузі Грант (Міннесота

Інше 
 21527 Гортон (21527 Horton) — астероїд головного поясу, відкритий 24 червня 1998 року.
 Хортон () — американський анімаційний фільм 2008 року.